Osoby:
 Lockwood, Charles, admirał - dowódca amerykańskich sił podwodnych Floty Pacyfiku podczas wojny na Pacyfiku w trakcie drugiej wojny światowej.
Miejscowości w USA:
 Lockwood – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Lockwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Lockwood – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Yellowstone
Gminy w USA:
 Lockwood (ang. Lockwood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Lockwood (ang. Lockwood Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Lockwood (ang. Lockwood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
W Wielkiej Brytanii:
 Lockwood – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Lockwood – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)